Копалес има више значења:

 Копалес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Копалес (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Копалес (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Копалес, Лос Копалитос (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копалес (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копалес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копалес (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Копалес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Копалес (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалес (Ајотоско де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Копалес (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Копалес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику